Wundbett hat mehrere Bedeutungen:

 in der Jägersprache eine Stelle, an der sich ein verletztes Wild niederlegt und gegebenenfalls verendet.

 In der Medizin versteht man unter Wundbett den Bereich einer Wunde.